Рафаель Гербурґер (,  2 січня 1989, Дорнбірн) — австрійський хокеїст, центральний нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Ред Булл» (Зальцбург). Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2008 року виступами за місцеву команду «Дорнбірнер».

У сезоні 2008—09 дебютував у складі команди «Клагенфурт», згодом три сезони відіграв за швейцарський клуб «Біль».

2 травня 2016 року Рафаель уклав дворічний контракт з клубом Австрійської хокейної ліги «Ред Булл» (Зальцбург).

На чемпіонаті світу 2013 року та зимовій Олімпіаді 2014 виступав у складі національної збірної Австрії.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Клагенфурт» — 2009, 2013.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Клагенфурта»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)